Thomas Bruce peut se référer à :
 Thomas Bruce (v.1284-1307), frère du roi d'Écosse
 Thomas Bruce (1599-1663),  d'Elgin, noble écossais. 
 Thomas Bruce (1656-1741),  d'Ailesbury et  comte d'Elgin, aristocrate et mémorialiste anglais ;
 Thomas Bruce (1766-1841),  d'Elgin et  de Kincardine, diplomate et officier militaire britannique.